

Francja 
 Argental – rzeka, dopływ Deume

Niemcy 
 Argental – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Lindau (Bodensee)

Osoby 
 Charles-Augustin de Ferriol d'Argental – francuski dyplomata

Zobacz też 
 Argen